Renegades — компіляційний альбом гурту Rage Against the Machine. Виданий 5 грудня 2000 року лейблом Epic Records. Альбом включає як власні пісні гурту, так і кавер-версії відомих виконавців.

Список пісень

Посилання 
Allmusic огляд

Примітки 

Альбоми Rage Against the Machine
Музичні альбоми 2000
Альбоми, спродюсовані Ріком Рубіном
Альбоми Epic Records